Alternatieve spelling van Aser, een persoon in het Bijbelboek Genesis
 Een dakspar in een Romeins of Grieks tempeldak, zie cantherius
 Een telg uit het Nederlandse geslacht Asser:
 Mozes Salomon Asser (1754–1826), Nederlands cacaohandelaar, jurist en emancipator van de Joden
 Carel Asser (1780) (1780-1836), jurist, "vrederechter" en emancipator van de Joden
 Netje Asser (1807–1893), schrijfster
 Eduard Isaac Asser (1809–1894), jurist, Nederlands pionier van de fotografie
 Carel Daniël Asser (1813-1890), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 Tobias Michaël Carel Asser (1838–1913), ook bekend als T.M.C. Asser, Nederlands jurist en Nobelprijswinnaar voor de Vrede.
 Carel Asser (1843) (1843-1898), rechter en hoogleraar, bekend van de Asser-serie
 Carel Daniël Asser (1866-1939), advocaat
 Daan Asser (1945), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Andere personen met de naam Asser:
 Asser (biograaf) (overleden 908 of 909), Welsh monnik en biograaf van koning Alfred de Grote
 Eli Asser (1922-2019), tekstschrijver

Zie ook 
Het T.M.C. Asser Instituut, een onafhankelijk interuniversitair wetenschappelijk onderzoeksinstituut
Asscher (doorverwijspagina)